Лещинський — польське, українське прізвище.

 Лещинський Адольф Арнольдович — радянський скрипаль і педагог.
 Лещинський Болеслав — польський актор.
 Лещинський Вадим Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лещинський Віктор Петрович — український громадський діяч.
 Лещинський Єжи — польський театральний і кіноактор.
 Лещинський Ростислав Самуїлович — український і радянський шашкіст, міжнародний гросмейстер.
 Лещинський Станіслав — король Речі Посполитої (1704—1711, 1733—1734).
 Лещинський Яків — єврейський соціолог, економіст і громадський діяч.
 Лещинський Ян — польський політичний діяч, познанський воєвода (з 1656), коронний канцлер (1666—1677).

Див. також 
 Лещинські
 Ліщинський (прізвище)

Польські прізвища
Українські прізвища
Лещинські